CSP steht als Abkürzung für:

 Carlo-Schmid-Programm, Stipendienprogramm
 Chip Scale Package, Bauform für ein elektronisches Bauteil
 Christlich Soziale Partei, deutschsprachige Partei in Belgien
 Colorado State Patrol, Polizeibehörde
 Compact Strip Production, Verfahren zur Herstellung von Warmband, siehe Dünnbrammengießen
 Concentrated Solar Power, siehe Sonnenwärmekraftwerk
 Congregatio Sancti Pauli, katholische Ordensgemeinschaft, siehe Paulisten
 Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik, Halle (Saale)
Informatik:
 Catra Streaming Platform, Softwarepaket
 Certified Scrum Professional, Zertifizierung von ScrumAlliance, siehe Scrum#Zertifizierung
 Communicating Sequential Processes, Prozessalgebra
 Constraint-Satisfaction-Problem, algorithmische Problembeschreibung
 Content Security Policy, Verfahren zur Vorbeugung gegen XSS-Angriffe
 COSCO Shipping Ports, ein Hafenbetreiber
 IBM Cross System Product, früheres Entwicklungswerkzeug im Großrechner-Bereich
 Cryptographic Service Provider, kryptografische Funktionen
 Cloud Service Provider, Bereitsteller kompletter Dienste in der Cloud
 Cutting Stock Problem, betriebswirtschaftliches Problem der Verschnittminimierung, siehe Eindimensionales Zuschnittproblem
 Cyber Security Practitioner, eine in Deutschland anerkannte Zertifizierung im Bereich Revision, Kontrolle und Sicherheit von Informationssystemen.

Siehe auch:
 Christlich-soziale Partei, mehrere Parteien

Abkürzung